Мельничная — топоним в России:

Населённые пункты 
 Мельничная — деревня в Частинском муниципальном округе Пермского края.
 Мельничная — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.
 Мельничная — деревня в городском округе Сухой Лог Свердловской области.
 Мельничная — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Мельничная — деревня в Балтасинском районе Татарстана.
 Мельничная — деревня в Воловском районе Тульской области.

Реки 
 Мельничная (приток Илексы) — река в Архангельской области.
 Мельничная (приток Сосновки) — река в Кемеровской области.
 Мельничная (приток Сосновы) — река в Пермском крае.
 Мельничная (приток Потки) — река в Пермском крае.
 Мельничная (приток Нюрсы) — река в Томской области.
 Мельничная (приток Черталы) — река в Томской области.
 Мельничная (приток Шегарки) — река в Томской области.
 Мельничная (приток Бисерти) — река в Свердловской области.
 Мельничная (приток Уфы) — река в Челябинской области.
 Мельничная (река, впадает в Белое море) — река в Карелии.

Горы 
 Мельничная — гора в городе Верхней Салде Свердловской области.

См. также 
 Мельничная улица
 Мельничное
 Мельничный